Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Görlitz tabellarisch wieder.

Demographie 

Die Einwohnerzahl von Görlitz lag im Mittelalter auf einer damals ungewöhnlichen Höhe. Görlitz war nach Breslau und Erfurt eine der größten Städte in Mitteldeutschland, befördert durch die exponierte Stellung im europäischen Handel. In der frühen Neuzeit durch Schicksalsschläge getroffen (Oberlausitzer Pönfall) und aufgrund des sich wandelnden Welthandels infolge der Entwicklung der überseeischen Schifffahrt stagnierte die Einwohnerzahl über 200 Jahre. Durch zahlreiche Kriege, Seuchen und Hungersnöte ging sie immer wieder zurück. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Lebten 1815 erst 8.800 Menschen in der Stadt, so waren es 1900 schon 81.000.

Im Zuge der europäischen Neuordnung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Görlitz geteilt (Oder-Neiße-Grenze). Der östlich der Neiße gelegene Teil der Stadt ist seitdem polnisches Staatsgebiet und heißt Zgorzelec. Die Bevölkerungszahl sank um rund 20 Prozent von 94.000 im Jahre 1939 auf 74.000 im Jahre 1945. Aber schon 1949 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt Görlitz vor allem durch die Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. Wenig später erreichte die Bevölkerungszahl der Stadt mit 101.742 auch ihren historischen Höchststand. Kurz danach sank diese wieder unter diese Grenze, bis 1988 um rund 24.000 auf 77.609.

Seit der Wende in der DDR verlor die Stadt durch Abwanderung und Geburtenrückgang etwa 20.000 Menschen – ein Viertel der Bevölkerung. Am 31. Dezember 2008 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ für Görlitz nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen 56.461 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern). Das sind nur etwas mehr Einwohner als im Jahre 1885. Seit 1949 ist das ein Rückgang um 44,5 Prozent (45.281 Personen). Mit einem weiteren Rückgang der Bevölkerung wurde gerechnet. So prognostizierte das Statistische Landesamt für das Jahr 2020 eine Bevölkerungszahl für Görlitz von 46.400. Die tatsächliche Entwicklung wurde stabilisiert und die Einwohnerzahl betrug Ende 2019 56.214

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1815 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1944), der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik (1945 bis 1989) und des Statistischen Landesamtes (ab 1990). Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1415 bis 1944 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Von 1945 bis 1989 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

Ab 1990 
(jeweiliger Gebietsstand)

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Entwicklung der Geburten- und Sterbezahlen sowie Zu- und Fortzügen 

Seit dem Beginn der 1990er Jahre steigt die Anzahl der Zuzüge in das Stadtgebiet. Auch die Zahl der Fortzüge geht nach dem Maximum am Anfang der 2000er Jahre zurück und hat sich stabilisiert. Im Jahr 2008 überschritt die Zahl der Zuzüge erstmals seit der Wende die Zahl der Fortzüge. Die Anzahl der Geburten bleibt jedoch weiterhin weit hinter den Sterbefällen zurück, dadurch ergibt sich nach wie vor ein Geburtendefizit. Im Jahr 2008 starben 334 Bürger mehr, als Neubürger in dem Stadtgebiet geboren wurden.

Bevölkerungsprognose 

Die Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Demographischer Wandel, liefert Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl von 2.959 Kommunen in Deutschland (Publikation Januar 2006).
Für Görlitz wird ein Rückgang der Bevölkerung zwischen 2003 und 2020 um 20,0 Prozent (11.691 Personen) vorausgesagt.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2012–2030 – Prognose für Görlitz (Hauptwohnsitze):

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Bevölkerungsstruktur

Altersstruktur 

Die Übersicht zeigt die Altersstruktur im Jahr 2008 (Hauptwohnsitze).

Stadt- und Ortsteile 

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember des jeweiligen Jahres (Hauptwohnsitze).

Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Görlitz, Kommunale Statistikstelle

Literatur 
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989

Weblinks 
 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Gebiet, Bevölkerung
 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: GENESIS-Online
 Stadt Görlitz: Statistische Zahlen
 Bertelsmann Stiftung: Wegweiser Demographischer Wandel

Einzelnachweise 

Gorlitz
Gorlitz
Görlitzer Geschichte
Gesellschaft (Sachsen)